Rio Open 2014 (kobiety)
 Rio Open 2014 (mężczyźni)